

Die News of the World Darts Championship 1973 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 28. April 1973 im Londoner Alexandra Palace („Ally Pally“) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 26. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die erste Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der in England und Wales ausgetragenen regionalen Meisterschaften der Saison 1972/73 auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Schottland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde Ivor Hodgkinson (Great Northern, Langley Mill), der im Finale Ron Church (Royal Alfred, Shoreditch) besiegen konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm Tony Ridler (Ringland WMC, Newport) an der Veranstaltung teil.

Teilnehmer 
 Roy Baker, Regionalmeister Lancashire & Cheshire
 Ken Batchelor, Regionalmeister Eastern Counties
 Ron Church, Regionalmeister London & Home Counties
 Denby Parkin, Regionalmeister Western Counties
 Rod Hailstone, Regionalmeister Yorkshire
 Ivor Hodgkinson, Regionalmeister Midland Counties
 Al Lippman, Sieger des US-amerikanischen Qualifikationsturniers
 Bob Ludkin, Regionalmeister North of England
 Tony Ridler, Regionalmeister Wales
 Orvar Svensson, Sieger des schwedischen Qualifikationsturniers
 Bob Whyte, Sieger des schottischen Qualifikationsturniers

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1973. In: mastercaller.com, abgerufen am 8. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1973
Dartveranstaltung 1973
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace